Клубный кубок чемпионов Персидского залива () — ежегодный футбольный турнир, в котором принимают участие клубы из стран Персидского залива. Проводится с 1982 года.

Победители и финалисты

Рекорды

По странам 
Список победителей и финалистов турнира по странам:

По клубам 
Список победителей и финалистов турнира по клубам:

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте RSSSF.com  

Международные клубные соревнования по футболу
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Турниры УАФА